Nasser Grund steht für:

 nasser Grund, Seewasserschicht mit höherer Dichte als in Nachbarschichten, siehe Liste seemännischer Fachwörter (N bis Z) #nasser Grund

geographische Objekte:
 Nasser Grund (Kirnitzsch), linker Nebenbach der Kirnitzsch, Sachsen
 Nasser Grund (Bettingen), Grund auf dem Gebiet von Bettingen BS, Schweiz